Bianco di Pitigliano
Bianco di Pitigliano spumante
Bianco di Pitigliano superiore